Kpelle oder Kpèlé bezeichnet:

 eine Ethnie in Westafrika, siehe Kpelle (Ethnie)
 deren Sprache, siehe Kpelle (Sprache)
 dessen Schrift, siehe Kpelle-Schrift